Giuseppe Motta (1871-1940) – politico e avvocato svizzero
Giuseppe Motta (1902-1984) – politico, storico e saggista italiano
Giuseppe Motta (1894-1929) – aviatore italiano